Ghiacciaio Hargreaves – Ghiacciaio della Terra della Principessa Elisabetta, in Antartide;
Ghiacciaio Hargreaves – Ghiacciaio della Terra della Regina Maud, in Antartide.